Ramiro I es el nombre de dos reyes ibéricos de la Edad Media:

Ramiro I, rey de Asturias (842-850).
Ramiro I, rey de Aragón (1035-1063/9).